Янямуйжа () — топоним Латвии:
 Янямуйжа —  прежнее название населённого пункта Яньмуйжа в Приекульском крае.
 Янямуйжа —  путевой пост на линии Рига — Лугажи, находится на территории населённого пункта Яньмуйжа.
 Янямуйжа (Яньмуйжа) —  хутор в Эргльском крае.

См. также 
 Яньмуйжа (значения)